Про-лига Ирана 2006/2007 () — 25-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 9 сентября 2006 года и закончился 28 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте persianleague.com 
 Сезон 2006/07 на сайте iplstats.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

2006/2007
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2006 году
Спорт в Иране в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007